The Wild Girl – film del 1917 diretto da Howard Estabrook
The Wild Girl – film del 1925 diretto da Billy Bletcher
The Wild Girl – film tv del 2010 diretto da Don McBrearty